Сезон 1975-1976 года стал 59-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Монреаль Канадиенс», обыгравшая в четырёх матчах «Филадельфию Флайерз», защищавшую свой титул, тем самым, не позволив им в третий раз подряд выиграть Кубок Стэнли.

Регулярный сезон 
«Монреаль Канадиенс» уверенно выиграли и дивизион Норриса, и регулярный чемпионат в целом, установив новые рекорды по количеству побед и набранных очков – 58 и 127 соответственно. «Филадельфия», привычно, победила в дивизионе Патрика, а «Бостон» взял верх в дивизионе Адамса. В дивизионе Смита «Чикаго» на одно очко опередил «Ванкувер». После семи лет гегемонии бомбардиров из «Бостона», титул лучшего бомбардира НХЛ достался Ги Лефлеру из «Монреаля».
 И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очки

Плей-офф Кубка Стэнли

Предварительный раунд

¼ финала

½ финала

Финал

Награды

Команды всех эвёзд

Статистика игроков

См. также 
 Обладатели Кубка Стэнли
 Матч всех звёзд НХЛ

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1975 год в хоккее
1976 год в хоккее